Лужки (нем. Tarputschen, Sauckenhof) — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Новостроевского сельского поселения.

Население

История 
Имение Тарпучен принадлежало роду фон Заукенов, здесь располагалась их усадьба. В 1938 году Тарпучен был переименован в Заукенхоф. В 1939 году здесь проживало 208 человек.

В 1946 году Заукенхоф был переименован в посёлок Лужки. В 1949 была открыта Юрьевская начальная школа № 1, которая в 1951 году была переименована в Лужковскую начальную, а в 1965 году стала восьмилетней. В настоящее время школа реорганизуется в школу-детский сад.

Заброшенная усадьба Заукенхоф пребывает в румнах.

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)